Potlatch est :

 le potlatch, un rite culturel observé par l'ethnologie et l'anthropologie
 la Potlatch, une rivière de l'Idaho
 Potlatch, une ville de l'Idaho
 Potlatch, un label de musique improvisée
 Potlatch, une revue de l'internationale lettriste
 Potlatch, un éditeur en ligne des données géographiques de la base de données OpenStreetMap

Voir aussi 
 Potlach, une série télévisée d'animation française.